Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – jeden z trzech instytutów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Władze Instytutu 
W roku akademickim 2019/2020:

Struktura organizacyjna

Katedry

Zakłady

Pracownie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Medycyna